6-й чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин прошёл с 21 по 28 сентября 2003 года в городе Куала-Лумпур (Малайзия). В турнире приняло участие 8 сборных.

Чемпионами стала в 1-й раз в своей истории сборная Индии, победив в финале сборную Пакистана со счётом 4:2. Бронзовым призёром стала сборная Южной Кореи, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 4:2.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в чемпионате мира 2006. Путёвку на чемпионат получала одна команда — победитель турнира; соответственно, её получила сборная Индии.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+08:00

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 2004

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com
 Страница чемпионата на сайте rediff.com
 Страница чемпионата на сайте sportsbharti.com (в веб-архиве web.archive.org)
 History of Asia Cup | AsiaHockey (в веб-архиве web.archive.org)

2003
2003 год в Малайзии
Международные спортивные соревнования в Куала-Лумпуре
Международные соревнования по хоккею на траве в Малайзии
Сентябрь 2003 года
Чемпионаты Азии в 2003 году
Чемпионаты Азии в Малайзии